Sanningen kan syfta på:

 Sanningen (film, 1960) – en fransk dramafilm från 1960 i regi av Henri-Georges Clouzot, originaltitel La Vérité
 Sanningen (film, 2019) – en fransk-japansk dramafilm från 2019 i regi av Hirokazu Kore-eda, originaltitel La Vérité
 Sanningen (TV-serie) - en svensk TV-serie med Sofia Helin och Hedda Stiernstedt i huvudrollerna.

Se även
Sanning – ett ord som används såväl i dagligt tal, som inom vetenskapen och inom filosofin